Yaka ist:
 Yaka (Sprache, Demokratische Republik Kongo), eine Bantusprache
 Yaka (Sprache, Zentralafrikanische Republik), eine Bantusprache
 Yaka (Sprache, Republik Kongo), eine Bantusprache
 Yaka (Volk), ein Volk im Kongo und Angola

Yaka ist die Bezeichnung folgender geographischer Orte:

 Yaka (auch: Yake), ein Dorf in der Region Bari, Somalia

 Yaka, ein Dorf in der Präfektur Doufelgou, Provinz Kara, Togo

 Yaka, ein Dorf im Landkreis Yapraklı, Provinz Çankırı, Türkei
 Yaka, ein Stadtteil von Düzce, Provinz Düzce, Türkei
 Yaka, ein Dorf im Landkreis Yeşilyurt, Provinz Malatya, Türkei
 Yaka, ein Dorf im Landkreis Aksu, Provinz Isparta, Türkei
 Yaka, ein Dorf im Landkreis Başmakçı, Provinz Afyonkarahisar, Türkei
 Yaka, ein Dorf im Landkreis Datça, Provinz Muğla, Türkei
 Yaka, das größte Stadtviertel von Urla, Provinz Izmir, Türkei
 Yaka, ein Dorf im Landkreis Şile, Provinz Istanbul, Türkei
 Yaka, ein Dorf im Landkreis Bozdoğan, Provinz Aydın, Türkei
 Yaka, ein Dorf im Landkreis Kastamonu, Provinz Kastamonu, Türkei
 Yaka, ein Dorf im Landkreis Kemaliye, Provinz Erzincan, Türkei
 Yaka, ein Dorf im Landkreis Tavas, Provinz Denizli, Türkei

 Burgruine Yaka (türkisch Yaka kale, auch: Güdübeş Kale) am östlichen Stadtrand von Mersin, Türkei

 Yaka, ein Dorf in der Präfektur Lobaye, Zentralafrikanische Republik

 Yaka (französisch: Lac Yaka), ein Bergsee am Berneuse, Leysin, Kanton Waadt, Schweiz

 Yaka, (chinesisch 雅卡), ein circa 4.500 m hoher Berg bei der Gemeinde Karub, Stadt Qando in Tibet, China
 Yaka, ein Berg bei Shangri-La, Bezirk Dêqên, Provinz Yunnan, China
 Yaka, ein Berg im tibetanischen Hochland bei der Stadt Coqên, Bezirk Ngari, Tibet, China

Yaka ist in der türkischen Sprache das Wort für Kragen.